NIMR steht für:
 National Institute for Medical Research, Forschungsinstitution im Vereinigten Königreich
 NIMR Automotive, Militärfahrzeughersteller in Abu Dhabi

Siehe auch:
 Nimr

Abkürzung